Pimpinone, tre intermezzi comici di Tomaso Albinoni
Pimpinone oder Die ungleiche Heirat, intermezzo giocoso in tre atti di Georg Philipp Telemann